Наде́жда Алексе́евна Ка́рпова () — российская футболистка, нападающая испанского клуба «Эспаньол». Является единственной девушкой в списке «Их выбрал Месси» (проект Backed by Messi). Прежде выступала за российские клубы «Зоркий» и «Чертаново», за испанские «Валенсию» и «Севилью», а также за сборную России.

Ранние годы и семья 
Надежда Карпова родилась 9 марта 1995 года в Ярославле. Отец — Алексей Валентинович Карпов, в прошлом футболист-любитель, выступавший за клубы «Нефтяник», «Шинник» и «Дизельаппаратура».

Мать — сотрудница Сбербанка.  По словам отца, Надя «родилась практически в спортзале». Занималась катанием на роликовых коньках (так называемыми «агрессивными роликами»). Футболом занялась ещё в начальной школе.

Клубная карьера

В России 
Изначально в Ярославле не было специализированных секций футбола для девочек, поэтому мать Карповой относилась с большим скепсисом к желанию дочки играть в футбол. В 12 лет сыграла за школьную команду против команды девочек, уже занимавшейся футболом. Тренер команды противника оценил способности Карповой и пригласил её в свою команду. Воспитанница ДЮСШ № 13 города Ярославль, первый тренер — Николай Владимирович Фадеенко. В одном из матчей, по словам отца, её команда одержала победу со счётом 5:0, при этом все пять голов забила Надя. С 2009 года училась в училище олимпийского резерва пгт Серебряные Пруды.

В июне 2010 года, после прошедшей Спартакиады в Иванове, на Карпову обратила внимание команда училища олимпийского резерва из Звенигорода, принадлежавшая футбольному клубу «Россиянка». Училище сделало предложение юной спортсменке, однако мама попросила свою дочь окончить хотя бы 9 классов школы в Ярославле. По окончании 9-го класса Карпова уехала в Звенигород и поступила в училище, окончив там же и среднюю школу. В 2011 году она прошла отбор в дубль «Россиянки», основу которой составляли воспитанницы Звенигородского училища олимпийского резерва, однако позже она ушла из команды: ежемесячная зарплата в 20 тысяч рублей не устраивала девушку. Отец ожидал, что Карпова вернётся из Москвы в Ярославль и поступит в педагогический институт. Сама Карпова говорила, что хорошо сдала ЕГЭ и поступила в университет, однако в момент начала учёбы вынуждена была уехать на сборы, а позже оказалась в списках на отчисление.

В 2013 году стала игроком клуба «Зоркий» из Красногорска, но в том сезоне ни разу не попала в заявку команды на матчи чемпионата России. 11 мая 2014 года дебютировала в чемпионате России в составе «Зоркого» в матче против «Мордовочки», выйдя на замену на 88-й минуте матча вместо испанки Марии Руис Роман (матч завершился победой «Зоркого» 3:1). Однако в течение всего года она выходила считанные разы на поле, вследствие чего покинула клуб, прекративший существование через год (в 2014 году при этом стала серебряным призёром чемпионата России).

В 2015 году стала игроком московского «Чертаново», но преимущественно была на скамейке запасных. За «Чертаново» она дебютировала 19 апреля 2015 года в матче против «Кубаночки», отыграв весь матч (поражение 1:3), а 9 мая забила свой первый гол в чемпионате России в ворота «Рязань-ВДВ», открыв счёт на 25-й минуте (хотя её команда в итоге проиграла 1:3). 9 августа в матче против «Кубаночки» на 43-й минуте Карпова была впервые удалена в своей карьере (ничья 1:1). Дебютный сезон для Карповой завершился последним местом «Чертаново» в турнирной таблице чемпионата России. В 2016 году в течение нескольких туров команда шла на 3-м месте, однако в конце сезона она финишировала 4-й. 7 мая 2016 года в матче 2-го тура чемпионата России против «Кубаночки» Карпова забила 4 мяча, принеся победу своей команде со счётом 5:2, а за весь сезон забила 8 мячей, став лучшим бомбардиром сезона.

В Испании 
20 сентября 2017 года Карпова официально перешла в «Валенсию», подписав двухлетний контракт. 30 октября 2017 года забила первый гол в чемпионате Испании в ворота «Атлетико», через 4 минуты после выхода на замену. Она также отметилась в игре против «Бетиса» голами на 2-й и 62-й минутах в том же сезоне. В ноябре 2017 года была признана лучшим игроком 9-го тура испанской Примеры. Однако позже проиграла конкуренцию в «Валенсии», а в ноябре 2018 года и вовсе была отстранена от тренировок. В конце декабря 2018 года «Валенсия» и Карпова договорились о расторжении договора по взаимному согласию. За два неполных сезона она сыграла 24 матча, забив всего три гола.

4 января 2019 года стало известно о том, что Карпова продолжит карьеру в составе испанской «Севильи», которая к тому моменту проиграла в 12 матчах из 15 и шла на последнем месте чемпионата Испании с 9 очками. С начала выступления и до конца сезона 2018/2019 в 10 играх отличилась дважды за «Севилью»: первый гол забила 15 февраля 2019 года в ворота «Валенсии» на 61-й минуте после прострела с правого фланга (матч завершился вничью 2:2), а второй 25 апреля в игре против «Барселоны» на 31-й минуте с линии штрафной (поражение 6:2). В сезоне 2019/2020 россиянка приняла участие в 18 матчах и забила ещё 4 гола; в связи с пандемией COVID-19 и последующим карантином месяц пробыла в режиме самоизоляции в Севилье. 23 июня 2020 года покинула «Севилью» на правах свободного агента.

В августе 2020 года Карпова стала игроком «Эспаньола», 4 сентября оформила дубль в первом матче за клуб, забив на 43-й и 49-й минутах (победа 3:1 над «Бадалоной»). 11 октября 2020 года в игре против «» была . В конце того же года получила приз за лучший гол сезона в Ла Лиге (был забит в ворота «Эспаньола» в сезоне 2019/2020, когда Карпова ещё выступала за «Севилью»).

Карьера в сборной 
В феврале 2012 года дебютировала в молодёжной сборной России в товарищеском матче против Турции. Официальный дебют состоялся 20 октября 2012 года в матче отборочного раунда  чемпионата Европы среди девушек до 19 лет против Азербайджана в Крымске: Карпова забила два гола, что помогло россиянкам победить со счётом 5:0.

2 июня 2016 года дебютировала в сборной России в матче отборочного турнира к чемпионату Европы против  (2:0): на 47-й минуте она отдала голевую передачу, а на 64-й забила сама, войдя с правого фланга в штрафную противника и нанеся мощный удар в ближний угол. 6 июня во втором матче против Хорватии забила на 21-й минуте свой второй гол, принеся победу 3:0. В том же году в декабре Карпова участвовала в международном турнире в бразильском Манаусе с участием женских сборных Бразилии, Италии и Коста-Рики. Россиянки заняли 3-е место, обыграв Коста-Рику сначала в основном раунде со счётом 3:1, а потом и в матче за 3-е место со счётом 1:0. В обоих случаях Карпова, сыгравшая все 4 матча на турнире, отметилась голами: в первой встрече она отличилась на 86-й минуте, удачно пробив головой после подачи Елены Морозовой, а во втором матче на 21-й минуте забила единственный гол, причём снова головой и снова после подачи Морозовой. По итогам года стала лучшим бомбардиром сборной России с 4 голами.

В 2017 году вошла в окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы, проходивший в Нидерландах. Cыграла все три матча на турнире, не отметившись голами.

Стиль игры 
Надежда Карпова отличается хорошей физической силой и заряженностью на атаку: при росте 179 см и весе 69 кг (данные на начало чемпионата Европы 2017 года) Карпова выделяется динамичным стилем игры. Тактически она мешает сопернику организовать атаку, а при угловых идёт отрабатывать в защите. По своим словам, на поле она часто подвергается провокациям, однако сдерживает себя, чтобы не полезть в драку. Своими кумирами считает Луиса Суареса и испанского бразильца Диего Косту.

Вне футбола 
С 2016 года Карпова являлась лицом бренда спортивной одежды Adidas в России, а также другом дома Chanel. Снималась для журналов Numero и Harper’s Bazaar. Cторонница усиления освещения женского футбола в российских СМИ.

Не употребляет алкоголь, считая это неприемлемым для профессионального спортсмена. Увлекается компьютерными играми, играя в футбольные симуляторы FIFA или игры серии GTA.

Открытая лесбиянка. Сделала каминг-аут, переехав в Испанию:
Я поняла, что здесь не существует осуждения лесбиянок и что никто не станет меня преследовать за то, что я живу с девушкой.

Является противником российского вторжения на Украину. Свои взгляды активно выражает в Инстаграме, где имеет более 100 тыс. подписчиков.

Негативно относится к российской государственной пропаганде:
Пропаганда пытается убедить россиян в том, что русские — особая нация и поэтому «весь мир против нас и нашей уникальной исторической роли».

Я не считаю русских особенными. В то же время, я не стыжусь, что я русская, потому что русские и Путин — это не одно и то же. Путин забрал наше будущее, но сделал это при нашем молчаливом согласии. Большинство просто закрывает глаза [на действия правительства], считая, что их это не касается.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата России: 2014
 Лучший бомбардир чемпионата России: 2016
 Финалистка Кубка Каталонии: 2020

Примечания

Ссылки 
 

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Зоркий»
Игроки ЖФК «Чертаново»
Игроки ЖФК «Валенсия»
Игроки ЖФК «Севилья»
Игроки ЖФК «Эспаньол»